Zhonglou bezeichnet:

 Zhonglou (钟楼区), Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Changshou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Zhonglou (Ju) (中楼镇), Großgemeinde im Kreis Ju der bezirksfreien Stadt Rizhao in der chinesischen Provinz Shandong
 Zhonglou (Pingtan) (中楼乡), Gemeinde im Kreis Pingtan der bezirksfreien Stadt Fuzhou in der chinesischen Provinz Fujian 
 Zhonglou (Ruzhou) (钟楼街道), Straßenviertel der kreisfreien Stadt Ruzhou im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Pingdingshan in der chinesischen Provinz Henan
 Zhonglou (Zichuan) (钟楼街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Zichuan der bezirksfreien Stadt Zibo in der chinesischen Provinz Shandong